Првенство Београдске зоне у фудбалу 2012/13. бројала је 18 клубова. Виши степен такмичења је Српска лига Београд, а нижа Прва Београдска лига.

За сезону 2012/13.
Локомотива, Железник је првак Београдске зоне. Дала је 54, а примила 17 гола, гол разлика 37 гол и освојила 67 бодова.Голгетер''  Београдске зоне проглашени су Александар Глигоријевић из фудбалског клуба Железничара (Београд) и Урош Вемић из фудбалског клуба ИМТ-еа, (Нови Београд) који су постигли по 18 голова.

За сезону 2013/14.

Клубови 

{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width:130.5%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|
|- style="background:#fff;"
|align=right|1.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Палилулац
| style="text-align: center" | КрњачаПалилулаБеоград

| align=right| 2.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Раднички
| style="text-align: center" | РудовциЛазаревац

|align=right|3.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Лепушница
| style="text-align: center" | Глогоњски РитПалилулаБеоград

|- style="background:#fff;"
|align=right|4.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Локомотива
| style="text-align: center" | ЖелезникЧукарицаБеоград

|align=right|5.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Железничар
|style="text-align: center" | Бара ВенецијаБеоград

|align=right|6.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Винча
| style="text-align: center" | ВинчаВождовац
|- style="background:#fff;"
|align=right|7.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | ИМ Раковица
| style="text-align: center" | РаковицаБеоград

|align=right|8.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Ресник
|style="text-align: center" | РесникБеоградРаковица

|align=right|9.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Црвена звезда
| style="text-align: center" | Мали Мокри ЛугЗвездараБеоград

|- style="background:#fff;"
|align=right|10.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Сремчица
| style="text-align: center" | СремчицаЧукарица

| align=right| 11.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | ПосавацТишма
| style="text-align: center" | БољевциСурчин

|align=right|12.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Раднички
|style="text-align: center" | Нови Београд

|- style="background:#fff;"
|align=right|13.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | ГСП Полет
|style="text-align: center" | ДорћолСтари град

|align=right|14.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | ИМТ
| style="text-align: center" | Нови Београд

|align=right|15.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Графичар
| style="text-align: center" | Савски венацБеоград

|- style="background:#fff;"
|align=right|16.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Славија
|style="text-align: center" | Стари градБеоград

|align=right|17.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Трудбеник
| style="text-align: center" | ЗвездараБеоград

|align=right|18.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Булбудерац
|style="text-align: center" | ЗвездараБеоград
|}

Резултати по колима

Тим кола

Тим кола по колима

Број играча за „Тим кола” по клубовима

Играчи који су били у тиму кола по клубовима  
166 различитих играча се нашло у тиму кола, просек по клубу 10 играча.
Из Локомотива (Железник) 17 различитих играча се нашло у тиму кола.
Из ИМ Раковица (Београд) 7 различитих играча је проглашено за играча кола.

Најбољи голгетери Београдске зоне Александар Глигоријевић из клуба Железничар (Београд) 4 пута се нашао у тиму кола, а једном је био играч кола. иУрош Вемић из клуба ИМТ (Нови Београд) једном се нашао у тиму кола и једном је био играч кола. 
Александар Романовић из Црвене звезде (Београд) и Благојевић из Графичара (Београд) по 6 пута су били у тиму кола.
Жељко Грујичић  (ИМ Раковица) и Немања Павловић  (Посавац Тишма) по два пута су били играчи кола.

Голгетер Београдске зоне
{| class="wikitable" style="text-align:left;" 	
|- style="background:#dcdbd6;"
|| ||Име и презиме||colspan="2" style="text-align:center;"|Клуб||	
|- style="background:#c0ffc0;"
|rowspan="2" align=center|1.||align=left |Александар Глигоријевић||align=center|  ||Железничар, Београд||rowspan="2" align=center|18
|- style="background:#c0ffc0;"	
|align=left |Урош Вемић||align=center|||ИМТ, Нови Београд
|-	
|style="text-align:center;"|2.||align=left |Иван Ловрић||rowspan="2" align=center|||rowspan="2" | ИМ Раковица, Београд||style="text-align:center;"|16
|-	
|style="text-align:center;"|3.||align=left |Жељко Грујичић||style="text-align:center;"|13
|-	
|rowspan="2" style="text-align:center;"|4.||align=left |Немања Павловић||align=center||| Посавац Тишма, Бољевци||rowspan="2" style="text-align:center;"|12
|-	
|align=left |Александар Романовић||align=center|||Црвена звезда, Београд
|-		
|align=right|...|| || || ||						
|}

Резултати

Статистика

Табела  

За сезону 2013/14.
 Локомотива као првопласирани тим прешао је у Српску лигу Београд
 ИМ Раковица као другопласирана екипа прешла је у Српску лигу Београд

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Београда - званични сајт
 Сезона 2012/13 на srbijasport.net
 Списак фудбалских клубова у Србији
	

Сезоне Београдске зоне у фудбалу
Сезона 2012/13. у српском фудбалу